Campionatul Mondial de Formula 1 din 1986 a fost cel de-al 40-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 37-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 29-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Brazilia pe 23 martie și terminându-se în Australia pe 26 octombrie.

Campionatul Mondial la Piloți a fost câștigat de Alain Prost, în timp ce Campionatul Mondial la Constructori de Williams-Honda. Prost a fost primul pilot care a câștigat titluri consecutive de la Jack Brabham în  și  încoace.

Piloții și echipele înscrise în campionat
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1986 al campionatului.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1986.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1986 în sport